Бірківська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Бірківська волость — Гадяцького повіту  Полтавської губернії;
 Бірківська волость — Зіньківського повіту Полтавської губернії.